DnD, dnd eller DND kan have forskellige betydninger:
 Department of National Defence – det canadiske forsvarsdepartement
 Det Neodepressionistiske Danseorkester – new wave-orkester fra Aarhus
 dnd (computerspil) – fra 1974
 Drag and drop – grafisk brugerfladeteknik

Se også 
 D&D